Роналд Лејси () је био британски глумац рођен 28. септембра 1935, а преминуо је од последица болести јетре 15. маја 1991. Био је најпознатији по улогама зликоваца у холивудским филмовима.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Landslide}- || Фред Донер || 
|-
| 1989. || Индијана Џоунс и последњи крсташки поход || -{Indiana Jones and the Last Crusade}- || Хајнрих Химлер || камео улога
|-
| 1989. || Стаљинград || -{Сталинград}- || Винстон Черчил || 
|-
| 1989. || Валмон || -{Valmont}- || Хозе || 
|-
| 1986. || || -{Aces Go Places 4}- || вођа зликоваца || 
|-
| 1986. || Небески бандити || -{Sky Bandits}- || Фриц || 
|-
| 1985. || Црвена Соња || -{Red Sonja}- || Ајкол || 
|-
| 1985. || || -{Minder on the Orient Express}- || Хари Ридлер || 
|-
| 1985. || Месо и крв || -{Flesh + Blood}- || кардинал || 
|-
| 1984. || || -{Making the Grade}- || Ники || 
|-
| 1984. || Легенда о сер Говејну и зеленом витезу || -{Sword of the Valiant}- || Освалд || 
|-
| 1984. || || -{The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension}- || предсједник Викмар || 
|-
| 1984. || || -{Trenchcoat}- || принцеза Аида || 
|-
| 1983. || || -{Yellowbeard}- || човјек с папагајом || 
|-
| 1983. || Сахара || -{Sahara}- || Бег || 
|-
| 1982. || || -{Tangiers}- || Ведерберн || 
|-
| 1982. || Ватрена лисица || -{Firefox}- || др Максим Иљич Семеловски || 
|-
| 1981. || Отимачи изгубљеног ковчега || -{Raiders of the Lost Ark}- || Арнолд Тот || 
|-
| 1980. || Ниџински || -{Nijinsky}- || Леон Бакст || 
|-
| 1979. || Зулу зора || -{Zulu Dawn}- || Норис Њуман || 
|-
| 1977. || Чарлстон || -{Charleston}- || Фриц || 
|-
| 1976. || Погодни момци || -{The Likely Lads}- || Ирни || 
|-
| 1975. || || -{The Old Curiosity Shop}- || Харис || 
|-
| 1973. || Последњи људски дани на планети || -{The Final Programme}- || сенке || 
|-
| 1972. || || -{Disciple of Death}- || Парсон || 
|-
| 1971. || Реторта терора || -{Crucible of Terror}- || Мајкл || 
|-
| 1970. || Поздрави јуче || -{Say Hello to Yesterday}- || служитељ ауто парка || 
|-
| 1970. || Нађи дјевојку сличну теби || -{Take a Girl Like You}- || Грејам || 
|-
| 1967. || Како сам побиједио рат || -{How I Won the War}- || Спул || 
|-
| 1964. || Комичар || -{The Comedy Man}- || асистент директора || 
|}

Спољашње везе 

Рођени 1935.
Умрли 1991.
Британски глумци
Енглески глумци